Menongue Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuando Cubango, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Menongue Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Menongue Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Menongue Airport. Närmaste större samhälle är Menongue,  kilometer väster om Menongue Airport.

Omgivningarna runt Menongue Airport är huvudsakligen savann. Trakten runt Menongue Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuando Cubango